Die Liste der Städte mit U-Bahnen führt alle Regionen weltweit mit vollwertiger U-Bahn oder ähnlichen Systemen auf. Betriebe, bei denen lediglich einzelne Linien unterirdisch beziehungsweise unabhängig vom Individualverkehr geführt werden, werden hier nicht aufgeführt. Erstreckt sich ein U-Bahn-Netz über mehrere benachbarte Städte, wird in der Regel nur die größte genannt.

Liste

Afrika

Asien

Australien

Europa

Nordamerika

Mittelamerika

Südamerika

Siehe auch 
 Liste der Städte mit Straßenbahnen

Weblinks 
 Seite mit Übersicht zu den meisten U-Bahnbetrieben (engl.)
 Welt-Metroliste (bei Metro Bits)

Einzelnachweise 

!
U-Bahnen
!